— японская фамилия. Известные носители:

 Хасэгава Ёсимити (1850—1924) — японский военачальник, генерал-губернатор Кореи.
 Хасэгава, Ёсиюки (род. 1969) — японский футболист.
 Хасэгава, Кадзуто (род. 1963) — японский рэндзист, чемпион мира по рэндзю (1997).
 Хасэгава, Кадзуо (1908—1984) — японский актёр.
 Хасэгава, Кэнта (род. 1965) — японский футболист.
 Хасэгава, Матико (1920—1992) — японская мангака.
 Хасэгава, Тиёно (1896—2011) — японская долгожительница
 Хасэгава, Томоки (род. 1957) — японский композитор и аранжировщик.
 Хасэгава Тохаку (1539—1610) — японский художник.
 Хасэгава, Харухиса (род. 1957) — японский футболист.
 Хасэгава, Хироки (род. 1977) — японский актёр театра, телевидения и кино.
 Хасэгава, Ходзуми (род. 1980) — японский боксёр-профессионал.
 Хасэгава, Цубаса (род. 1994) — японский конькобежец.